Puan – miasto w Argentynie
 Puan – stacja metra w Buenos Aires